Ксензов — фамилия.

 Ксензов, Максим Юрьевич (род. 1973) — российский государственный деятель, спортсмен и спортивный организатор.
 Ксензов, Юрий (род. 1981) — латвийский футболист.

См. также 
 Ксёнз